Dubbele Buurt (Amsterdam), een voormalige buurt in Amsterdam
 Dubbele Buurt (Hoorn), een straat in Hoorn (Noord-Holland)
 Dubbelebuurt (Wormerveer), een straat in Wormerveer
 Dubbele Buurt (Koog aan de Zaan), een straat en voormalige buurt in Koog aan de Zaan